Якутович — українське прізвище.

Відомі носії:
 Якутович Антон Сергійович (1975—2014) — український художник, син художника Сергія Якутовича.
 Якутович Георгій В'ячеславович (1930—2000) — український митець-графік, художник кіно. Батько Сергія Якутовича і Дмитра Якутовича.
 Якутович Дмитро Георгійович (1958) — український художник, син художника Георгія Якутовича, молодший брат художника Сергія Якутовича.
 Якутович Сергій Георгійович (1952—2017) — український художник, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Українські прізвища